Cholla Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cholla Mountain (Maricopa County, Arizona)	
 Cholla Mountain (Pinal County, Arizona)